Municipio de Ivanhoe puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Ivanhoe (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Renville.
 Municipio de Ivanhoe (Kansas), un municipio ubicado en el condado de Finney.